Brodnica (gromada w powiecie brodnickim)
 Brodnica (gromada w powiecie śremskim)
także:
 Brodnica Górna (gromada) (powiat kartuski)
 Brodnica-Południe (gromada) (powiat brodnicki)